Суса́нна Ильи́нична Альпе́рина (род. 23 октября 1966, Одесса) — российский журналист и писатель, продюсер, программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» и Первого Фестиваля стриминговых сервисов Original+. Кандидат филологических наук, доцент. Член Союза журналистов России.

Биография 
Сусанна Альперина родилась 23 октября 1966 года в Одессе. Окончила музыкальную школу по классу скрипки. Выпускница театрального класса средней школы № 37 (1983 год). После школы пыталась поступить в театральный институт, но не прошла по конкурсу и стала учиться на филологическом факультете Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. После трёх лет обучения перевелась на факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и переехала в Москву. По окончании учёбы, в связи с семейными обстоятельствами, вернулась в Одессу, где работала в газетах «Вечерняя Одесса» и «Одесский вестник», а также вела программу «Леди Одесса» на местном телеканале. Затем поступила в аспирантуру МГУ и уже вместе с семьёй снова уехала в российскую столицу. При этом связь с родным городом не потеряна — Альперина возглавляет московское отделение Всемирного клуба одесситов.

В Москве, обучаясь в аспирантуре, сотрудничала с различными СМИ, а, окончив обучение, вышла на работу в газету «Известия». После нескольких лет работы в «Известиях» перешла в «Российскую газету». С 2004 года работает в приложении «Российская газета» — «Неделя». Пишет о кино, телевидении, литературе, музыке и театре (предпочитает жанр интервью). Руководит отделом, сотрудничает со штатом авторов. 

Преподаёт в ведущих вузах страны.

Писатель: рассказы публиковались в сборниках «Трава была зеленее, или Писатели о своём детстве» М., Эксмо, 2016; «Современная русская проза» Ереван, Оракул, 2017; «Маша минус Вася» М., Эксмо, 2018 и других.

Продюсер документального фильма «INTO_нация большой Одессы» (режиссёр Александр Бруньковский).

С 2019 года — программный директор фестиваля экранизаций «Читка». С 2022 года — программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+.

Семья 
Мать — Альперина Диана Пиньевна (девичья фамилия — Табачник), учитель математики. Отец — Альперин Илья Иосифович — специалист по мебельному делу, краснодеревщик. Автор двух книг «Я сын родной Одессы старой» и «Свет сквозь тучи». Сестра — Альперина Лариса Ильинична.

С 1988 по 2012 год Сусанна состояла в браке с Александром Милкусом (редактор отдела образования газеты «Комсомольская правда»). Имеет двоих сыновей: Кирилл Милкус (Kirill Milkus) — сценарист, режиссёр, продюсер, преподаватель SAE Institute Berlin; Даниил Милкус (Daniel Milkus) — выпускник Высшей школы экономики, факультета бизнес-информатики.

Образование 
Окончила в Одессе среднюю школу № 37 (театральный класс, 1980—1983 годы). Училась в Одесском национальном университете им. Мечникова на филологическом факультете (1983—1986 годы) и в МГУ им. М. В. Ломоносова (1986—1990 годы). Там же окончила аспирантуру (1998—2000 годы). В 2003 году на кафедре истории зарубежной журналистики под руководством Я. Н. Засурского защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «Адаптация иностранных СМИ к российскому медиарынку». Состояла в Международной организации женщин-журналистов (IWMF). Стажировалась в университетах США (грант фонда Сороса), по программе TACIS в составе группы аспирантов МГУ обучалась в Бельгии и Италии.

Работа 
Работала в газетах «Вечерняя Одесса», «Одесский вестник». На Одесском телевидении вела свою авторскую программу «Леди Одесса», благодаря которой создала и возглавила в городе Клуб деловых женщин. После переезда в Москву сотрудничала с газетами «Комсомольская правда», «Собеседник», «Культура», журналами «Советский экран», «Cosmopolitan», «ELLE», «Good Housekeeping» («Домашний очаг»), «Paran» («Счастливые родители»), «Beauty», агентством «Постфактум» и другими СМИ. Работала в газете «Известия» (1998—2001) редактором отдела «Общество», затем — первым заместителем ответственного секретаря.

В сентябре 2001 года перешла в издание Правительства РФ — «Российскую газету». В «Российской газете» была заместителем ответственного секретаря. Затем заняла должность редактора гуманитарного блока (культура, телевидение, образование) в пятничном приложении «Российская газета» — «Неделя». Член Союза журналистов России.

Выступает как эксперт в теле- и радиопрограммах — «Достояние республики» Первый канал, «Телекурс с Юрием Богомоловым» (радио «Культура»), на радиостанциях «Москва ФМ»,"Бизнес ФМ", «Коммерсант ФМ» и других. Периодически делает обзоры культурных событий на радиостанциях «Говорит Москва», Сити ФМ и в других СМИ.

Организует и модерирует панельные дискуссии, круглые столы и публичные диалоги. Примеры — ПМЭФ, Конгресс НАТ, Российская Креативная неделя, деловая программа CSTB, Балтийский культурный форум, российский международный рынок контента KBE (Key Buyers Event), кинофорум «Российский кинобизнес» и другие мероприятия. Также выступает на них как спикер — участник дискуссий.

Продюсер и соавтор сценария документального фильма «INTO_нация большой Одессы», снятого режиссёром Александром Бруньковским.

Программный директор фестиваля экранизаций «Читка» (с 2019 года).

Программный директор Первого фестиваля стриминговых сервисов Originals+ (с 2022 года).

Академик Международной академии Радио и Телевидения — IATR.

Член Кинофестивального совета Министерства культуры РФ (2021—2022).

Член Экспертного совета Министерства культуры РФ по отбору проектов, представленных организациями кинематографии, претендующими на государственную поддержку в виде субсидий на производство национальных фильмов для детей и юношества, дебютных, авторских и экспериментальных игровых национальных фильмов, национальных фильмов социально значимой тематики (2021—2022).

Член Общественного совета Российского еврейского конгресса.

Преподавательская деятельность 
Читает лекции и проводит мастер-классы по журналистике. Вела авторские спецкурсы в МГУ имени Ломоносова «Адаптация СМИ к зарубежным медиарынкам» на кафедре теории и экономики СМИ, а также — в РГГУ «Адаптация иностранных СМИ к российскому медиарынку» — на кафедре журналистики Института массмедиа. Читает лекции в Высшей школе экономики, Высшей школе культурной политики и управления в гуманитерной сфере МГУ имени М. В. Ломоносова (ВШКПиУГС), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и других вузах, а также в Школе практической журналистики. Выступает с мастер-классами, которые проходят в рамках Всероссийского молодёжного кинофорума и деловых программ кинофестивалей. Учёное звание — доцент.

Прочее 
Член Общественного совета Московского еврейского кинофестиваля (с 2017 года).

Примечания

Ссылки 
 Публикации в «Российской газете»
 Блог в Живом Журнале
 Страница на фэйсбук
 Страница в Твиттере
 ВКО — Всемирный клуб одесситов

Персоналии:Постфактум
Писатели России
Журналисты России
Члены Союза журналистов России
Кандидаты филологических наук
Преподаватели факультета журналистики МГУ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Выпускники факультета журналистики МГУ
Журналисты газеты «Известия»
Телевизионные критики России
Члены Общественного Совета Российского еврейского конгресса